

Морші — місто, округ Амраваті, дивізіон Амраваті, штат Махараштра

Морші — муніципалітет, регіон Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале